Jaume Arús i Font (1840-1899), notari.
 Rossend Arús i Arderiu (1845-1891), periodista i dramaturg, impulsor de la Biblioteca Pública Arús
 Joan Arús i Colomer (1891-1982), poeta i assagista.
 Alfons Arús i Leita (n. 1961), periodista.

 Francesc Renart i Arús (1783-1853), urbanista i actor barceloní.
 Juli Batllevell i Arús (1864-1928), arquitecte sabadellenc.
 Joan Alsina i Arús (1872-1911), arquitecte modernista.
 Vicenç Caldés i Arús (1886-1969), tècnic en arts gràfiques, escriptor i traductor.
 Gaspar Rosés i Arús (n. 1932), dirigent esportiu.
 Joan Sellent i Arús (n. 1948), traductor.
 Jordi Vera i Arús (n. 1953), polític perpinyanenc.

Vegeu també 
 Mas Arús
 Biblioteca Pública Arús